Der Unicodeblock Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung F (engl.: CJK Unified Ideographs Extension F, U+2CEB0 bis U+2EBEF) ergänzt das Repertoire an chinesischen Schriftzeichen um weitere 7473 Einträge. Es handelt sich größtenteils um seltene und historische Schriftzeichen, die heute nicht mehr verwendet werden. Dieser Block beinhaltet aber auch Zeichen für Personen- und Ortsnamen, sowie über eintausend Sawndip.

Tabelle

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch; 4 MB)